Туналиљо има више значења:

 Туналиљо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Туналиљо (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику